2 miejscowości w Polsce: 
 Skarboszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Skarboszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo

Linki zewnętrzne